Cosmo respektive COSMO steht für:
 De Cosmo, ehemaliger belgischer Hersteller von Automobilen
 Eunos Cosmo, Automodell von Mazda
 Mazda Cosmo, Wankelmotor-Automodellreihe von Mazda – dort auch zu diversen Modellen

 Cosmo TV, ehemaliges Fernsehmagazin des WDR
 COSMO (Radiosender), ein multikulturelles Radioprogramm von WDR, RBB und RB.
 Cosmo (früher Cosmopolitan TV), ein in Spanien und Andorra empfangbarer spanischsprachiger Pay-TV-Kanal der Hearst Corporation
 Cosmopolitan (Cocktail), Cocktail (Kurzform)

 COSMO (Chemie), physikalisches Modell für Molekül in Lösungsmitteln (Conductor-like screening model)
 COSMO, Internationales Konsortium zur Entwicklung eines Wettervorhersagemodells mit lokalem Fokus (Consortium for Small-Scale Modelling)
 COSMO-CLM, regionales Klimamodell auf Basis des Wettervorhersagemodells COSMO
 COSMO-Skymed, italienisches Satellitenprogramm (Constellation of small Satellites for Mediterranean basin Observation)

 COSMO (Psychologische Studie), Projekt zur Erforschung der Befindlichkeit und der Mentalität der Menschen in Deutschland während der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Snapshot-Monitioring)

Cosmo ist der Name folgender Personen und Figuren:
 Cosmo (Musiker) (* 1982), italienischer Musiker
 Cris Cosmo (* 1978), deutscher Musiker
 James Cosmo (* 1948), britischer Schauspieler
 eine Figur in der Zeichentrickserie Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen
Cosmo Kramer, von Michael Richards gespielte Figur in der Serie Seinfeld

Siehe auch:
 Kosmo

COSMO